Bukvik je lahko:
 Bukvik, Bosna in Hercegovina
 Bukvik, Hrvaška